Die Windy City Open Presented by the Walter Family 2022 fanden vom 23. Februar bis 2. März 2022 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2020 waren Ali Farag bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Beide erreichten das Halbfinale, in dem sie Youssef Ibrahim bzw. Hania El Hammamy unterlagen. Ibrahim wiederum musste sich im Finale Paul Coll geschlagen geben, der die Partie nach 0:2-Satzrückstand noch mit 7:11, 10:12, 11:4, 11:7 und 11:9 und damit seinen zweiten Titel der Platinum-Kategorie gewann. Bei den Damen traf El Hammamy im Endspiel auf Nouran Gohar, die sich mit 15:13, 11:9 und 11:8 den Turniersieg sicherte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Andrew Douglas bei den Herren sowie Sarah Cardwell bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 250.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22